Бурматов — коми и русская фамилия. Происходит от двух корней из языка коми: «бур» (добрый) и «морт» (человек, мужчина) и русской системы имяобразования при помощи суффикса -ов (-а).

Известные носители 
 Бурматов, Александр Ефимович (1920—2001) — Герой Социалистического Труда.
 
 Бурматов, Михаил Александрович (1902—1980) — советский партработник, почётный гражданин города Тольятти.
 Бурматов, Степан Петрович (1917—1975) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы